Die Saison 1998 der Volleyball-Weltliga war die neunte Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 15. Mai und endete am 19. Juli. Kuba gewann zum ersten Mal den Titel.

Modus 
Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in drei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die nächste Runde. Dabei war Italien bereits als Gastgeber des Final Four gesetzt. Die restlichen Gruppensieger und Gruppenzweiten sowie die Ausrichter Spanien und Jugoslawien qualifizierten sich für eine in West und Ost geteilte Playoff-Runde. Die beiden besten Teams der West-Gruppe und der Gruppensieger aus dem Osten erreichten das Final Four. Die vier Mannschaften ermittelten im Modus „jeder gegen jeden“ den Gesamtsieger.

Vorrunde

Playoffs

Final Four 
Das Final Four wurde vom 17. bis 19. Juli in Mailand (Italien) ausgetragen.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

1998
Volleyballveranstaltung 1998
Sportsaison 1998